«(La) costa del silencio» puede referirse a:

 Costa del Silencio, urbanización turística de la isla de Tenerife, (Canarias, España).
 «La costa del silencio», sexto sencillo del disco Gaia, primero del grupo Mägo de Oz.